Vrublivka (în ) este localitatea de reședință a comunei Vrublivka din raionul Dzerjînsk, regiunea Jîtomîr, Ucraina.

Demografie 

Conform recensământului din 2001, majoritatea populației localității Vrublivka era vorbitoare de ucraineană (%), existând în minoritate și vorbitori de alte limbi.

Note 

Vrublivka, Romaniv, Jîtomîr
Vrublivka, Romaniv, Jîtomîr
Vrublivka, Romaniv, Jîtomîr